Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016 der Damen in Rabat. Insgesamt nahmen 27 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 25. April 2016 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rabat